Martí Soler ist der Name folgender Personen:

 Martí Soler Biescas (* 2003), spanischer Handballspieler
 Josep Lluís Martí Soler (* 1975), spanischer Fußballspieler